Даг Вікенгейзер (,  30 березня 1961, Реджайна —  12 січня 1999 Сент-Луїс) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Після смерті в пам'ять про нього назвали арену в рідній Реджайні.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1980 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Канакс», «Сент-Луїс Блюз» та «Монреаль Канадієнс».

Помер 12 січня 1999 року від епітелоїдної саркоми, рідкісної форми раку, у віці 37 років.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Уродженці Реджайни
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Азіаго»‎
Померли від раку